Lollipop ("lecca lecca" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Lollipop – gruppo musicale italiano
 Lollipop – primo nome del gruppo musicale taiwanese Lollipop F
 Lollipop – brano musicale del 1958 scritto da Julius Dixson e Beverly Ross per Ronald & Ruby, portato poi al successo nella cover delle The Chordettes
 Lollipop (Candyman) – singolo degli Aqua del 1997, dall'album Aquarium
 Lollipop – singolo di Mika del 2007, tratto dall'album Life in Cartoon Motion
 Lollipop – singolo di Lil Wayne del 2008, tratto dall'album Tha Carter III
 Lollipop (Param Pam Pam) – singolo di Alexandra Stan del 2009, tratto dall'album Saxobeats
 Lollipop – singolo dei Big Bang e delle 2NE1 del 2009

Teatro
Lollipop – musical (1924)

Altro
Lollipop – una versione di Android